Guandu (Cajanus cajan) — arbusto da família das leguminosas
Baixo Guandu — município  do estado do Espírito Santo, Brasil
Rio Guandu — rio do estado do Rio de Janeiro, Brasil
Rio Guandu (Paraíba) — rio do estado da Paraíba, Brasil
Rio Guandu (Espírito Santo) — rio do estado do Espírito Santo, Brasil
Ponte do Guandu — monumento histórico da cidade do Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de topônimos